Абдураи́м Исмаи́лович Реши́дов (;  ) — заместитель командира 162-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка (8-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт). Герой Советского Союза. На момент присвоения звания Героя — гвардии майор, впоследствии — подполковник.

Биография 
Родился 25 февраля (9 марта — по новому стилю) 1912 года в селе Мамашай (ныне село Орловка), в семье рабочего. Крымский татарин.

Окончил 5 классов сельской школы и в 1929 году поступил работать сборщиком в авиационные мастерские Качинской военной авиационной школы пилотов. В 1932 году окончил школу гражданской авиации в городе Симферополь. В ноябре 1933 года зачислен курсантом Луганской школы военных пилотов, а в марте 1934 года переведён в Одесскую военную авиационную школу лётчиков. После окончания служил в Харькове в 10-й армейской разведывательной эскадрилье и 14-м корпусном авиационном отряде. В 1938 году младший лейтенант Решидов прошёл обучение на Курсах усовершенствования командного состава ВВС и направлен в 160-й резервный авиационный полк. С июня 1940 года — старший лётчик 5-го скоростного бомбардировочного авиационного полка. Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года.

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В составе 21-й смешанной авиационной дивизии военно-воздушных сил Южного фронта наносил бомбовые удары по стратегическим объектам и скоплениям войск противника, совершал разведывательные вылеты. При выполнении боевых заданий старший лейтенант Решидов зарекомендовал себя мужественным и умелым лётчиком и в январе 1942 года назначен командиром эскадрильи.

Маршал Вершинин К. А. вспоминал:

"23 ноября авиаторы Южного фронта произвели 253 боевых вылета. Попытки противника (за день мы насчитали в воздухе до 120 его самолетов) задержать продвижение наших наземных войск снова оказались безрезультатными. В населенном пункте Сергеевка лейтенант А. И. Решидов обнаружил скопление вражеских войск. Для нанесения удара по ним вылетела группа Пе-2 5-го скоростного бомбардировочного авиаполка. В результате первого налета она уничтожила склад с горючим и несколько автомашин. Во втором вылете Решидов вместе с летчиками Н. Застойным и И. Яковлевым взорвали на станции Красноармейская склады боеприпасов и горючего. Забегая вперед, скажу, что А. И. Решидов, совершивший 207 вылетов на бомбометание и 35 — на разведку, стал Героем Советского Союза."

Представлялся к наградам и 23 февраля того же года приказами командующего Южным фронтом был награждён орденами Ленина и Красного Знамени.

В марте 1942 года 5-й скоростной бомбардировочный авиационный полк был преобразован в 8-й гвардейский бомбардировочный полк. В мае 1942 года вошёл в состав 219-й бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии. Вёл боевые действия на Южном, Северо-Кавказском и Закавказском фронтах.

В марте 1942 года Решидова направляют на Курсы усовершенствования командиров и начальников штабов авиационных полков при Академии Военно-воздушных сил Красной Армии, по окончании которых в июне 1943 года служил в 15-м отдельном разведывательном запасном авиационном полку. С октября 1943 года вновь на фронте. Воевал в должности командира эскадрильи 854-го бомбардировочного авиационного полка 293-й авиационной бомбардировочной дивизии 1-го бомбардировочного авиационного корпуса. В составе 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта участвовал в битве за Днепр, Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской наступательных операциях. В феврале 1944 года за успехи в боях корпус был преобразован во 2-й гвардейский, дивизия стала 8-й гвардейской, а получил полк наименование 162-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка. В июле 1944 года корпус вошёл в состав 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта и участвовал в боях на Западной Украине, Польше, Германии.

В октябре 1944 года гвардии майор Решидов назначен заместителем командира 162-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка, а также инструктором по технике пилотирования и теории полёта. К февралю 1945 года он совершил 166 боевых вылетов на бомбардировку войск противника, нанёс гитлеровцам значительный урон. В воздушных боях экипаж сбил восемь вражеских истребителей.

Всего за годы войны совершил 222 боевых вылета. Победу встретил в небе над Чехословакией. В ноябре 1949 года окончил Липецкие высшие офицерские лётно-тактические курсы ВВС. С ноября 1949 — заместитель командира 55-го бомбардировочного авиационного полка, в марте-июне 1950 — командир 836-го бомбардировочного авиационного полка (в Приморском военном округе). Летал на Ту-2. В июне 1950 года был уволен из армии, но уже в октябре 1950 года восстановлен в её рядах.

В октябре 1950 - феврале 1953 — заместитель командира 3-го (с декабря 1952 - 643-го) учебного авиационного полка Энгельсского военного авиационного училища лётчиков (город Энгельс Саратовской области). В феврале-июле 1953 — командир 857-го бомбардировочного авиационного полка (в Белорусском военном округе). В июле 1953 - апреле 1954 — заместитель командира 13-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка (в Закавказском военном округе). В апреле-декабре 1954 — начальник штаба 1106-го бомбардировочного авиационного полка (в Закавказском военном округе). В феврале 1955 — феврале 1957 начальник штаба 751-го бомбардировочного авиационного полка (в Дальневосточном военном округе; на Камчатке). В феврале 1957 - мае 1958 — начальник командного пункта - заместитель начальника штаба 243-й смешанной авиационной дивизии (в Дальневосточном военном округе; на Камчатке). С мая 1958 года подполковник А.И.Решидов — в запасе.

Жил в городе Ставрополь, затем — в городе Нальчик (Кабардино-Балкария). Работал начальником отдела  материально-технического снабжения Управления автомобильного транспорта Кабардино-Балкарской АССР. С 1968 года жил в городе Симферополь. Умер 24 октября 1984 года.

Эпизоды боевой деятельности 
 21 июля 1941 года, нанося бомбардировочный удар по переправе противника в районе Ямоль-Сороки, снизился до бреющего полёта, вместе со своим звеном открыл пулемётный огонь по скоплению живой силы противника, в результате чего уничтожено 17 автомашин и около батальона живой силы врага.
 27 июля 1941 года после нанесения успешного бомбового удара по скоплению войск и автомашин, перешёл на бреющий полёт и пулемётным огнём вместе со своим звеном уничтожил до десяти автомашин и 50-60 человек живой силы врага.
 22 августа 1941 года в составе звена нанёс бомбардировочный удар по мотомехколонне в посёлке Томаковка (Днепропетровская область), где уничтожил восемь автомашин с живой силой противника.
 23 августа 1941 года в составе звена нанёс бомбардировочный удар по живой силе противника на острове Хортица (в черте города Запорожье), в результате которого уничтожил артиллерийскую точку и около 60 солдат и офицеров врага.
 3 сентября 1941 года точным бомбометанием с пикированием по скоплению войск противника в районе города Никополь (Днепропетровская область) уничтожил около 60 гитлеровцев, вывел из строя до десяти автомашин.
 6 сентября 1941 года в составе звена произвёл бомбометание по скоплению войск противника в селе Грушевка (Томаковский район Запорожской области), уничтожил одно орудие, две автомашины и до 30 человек пехоты.
 15 сентября 1941 года, выполняя задание по разведке в районе Никополь-Апостолово-Кривой Рог, обнаружил большое скопление войск противника в районе станции Чаплино, Ново-Каменка. Точным бомбометанием уничтожил 20-30 пехотинцев.
 15 октября 1941 года при выполнении задания по разведке в районе Фёдоровка-Мелитополь-Акимовка в районе населённых пунктов Волноваха, Куйбышево обнаружил большое скопление войск противника. Произвёл бомбардировку автоколонны, движущейся на Мелитополь, уничтожил две автомашины с живой силой и одну с боеприпасами.
 20 октября 1941 года выполнял разведывательный вылет по району Будёновка-Мариуполь-Осипенко-Волноваха. Во время бомбометания скопления войск противника в Волновахе на низкой высоте самолёт был подбит огнём зенитной артиллерии. На горящем самолёте старший лейтенант Решидов сумел пролететь 120 километров и произвёл посадку на своей территории.
 31 октября 1941 года обнаружил большое скопление войск противника в районе посёлка Матвеев Курган (Ростовская область) и с воздуха передал данные по рации.
ноябрь 1941 года представлен к званию Герой Советского Союза, награжден орденом Ленина, награда вручена 23 февраля 1942 года.
 17 марта 1942 года при выполнении задания по разведке обнаружил скопление автомашин противника в районе села Сергеевка, произвёл бомбометание, в результате которого взорвал склад горючего и уничтожил пять автомашин.
 19 мая 1942 года в составе группы при бомбардировке аэродрома Константиновка (Донецкая область) уничтожил 18 самолётов противника.
 20 мая 1942 года бомбил тот же аэродром, уничтожил ещё 22 самолёта.
 28 октября 1943 года при нанесении бомбового удара по живой силе, технике и штабам гитлеровцев в городе Кировоград разрушил девять больших жилых дома, превращённых противником в опорные огневые точки.
 17 декабря 1943 года, выполняя боевое задание во главе девяти Пе-2, уничтожил три орудия и разрушил шесть домов — временно укреплённых огневых точек противника в селе Братолюбовка.
 29 апреля 1944 года при бомбардировке войск противника в районе Буртулул-Яссы девятка Пе-2 была атакована большой группой вражеских истребителей Ю-87 численностью до 40 самолётов. По команде гвардии майора Решидова после выполнения задания по бомбометанию группа врезалась в строй вражеских самолётов и в воздушном бою сбила три из них. При этом бомбардировщики потерь и повреждений не имели и успешно произвели посадку на своём аэродроме.
 17 июля 1944 года Решидов бомбовым ударом уничтожил до десяти автомашин и танков в населённом пункте Плугув.
 16 января 1945 года, будучи заместителем командира группы из трёх пятёрок самолётов, бомбардировал скопление эшелонов на железнодорожной станции Скарижско-Каменна. Группа уничтожила семь эшелонов с живой силой и техникой, разрушила паровозное депо, входные и выходные железнодорожные стрелки, подожгла склад с боеприпасами.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии майору Решидову Абдраиму Измайловичу присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 6039).
 Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Красной Звезды, медалями.

Память 
 В Симферополе есть улица имени Решидова А. И.

Примечания

Литература 
 Шамиль Алядин. Садыкълыкъ // Ленин байрагъы. – 1962. – февр 22. – С. 2
 Амет Умеров. Самолёт нишан устюнде // Ленин байрагъы. – 1968. – май 9. – С. 3
 Сулейман Асанов. Учь дост // Ленин байрагъы. – 1975. – янв. 23 – С. 4
 Э. Чалбаш, Р. Ислямов. Халкъымызнынъ Шанлёгълу: Советлер Бирлигининъ Къараманы А. Решидовнынъ 60 йыллыгъы мунасебетинен // Ленин байрагъы. – 1975. – март 4 – С. 3
 Абдураим Измайлович Решидов [некролог] // Ленин байрагъы. – 1984. – нояб. 3 – С. 4
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Члены КПСС
Похороненные на кладбище «Абдал»